Gogo steht für:

 Gogo (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Gogo (Ethnie), eine ostafrikanische Ethnie
 Gogo (Sprache), die von den Gogo gesprochene Sprache
 Gogo (Gattung), eine Gattung der Welsfamilie der Anchariidae

 im weiteren Sinn für

 Gogo-Tänzer, ein knapp bekleideter Tänzer in Diskotheken
 Gogo-Bar, eine Bar mit Unterhaltung durch Gogo-Tänzer, z. B. Whisky a Go-Go
 Gogo-Formation, eine Fossillagerstätte, bestehend aus einem ehemaligen Korallenriff, im australischen Bundesstaat Western Australia
 Gogonasus, Name einer etwa 380 Millionen Jahre alte Gattung fossiler Fische aus dem späten Oberdevon
 Gogos, Name für Spielfiguren 
 DJ Gogo (eigentlich Peter Sacco), den Schweizer DJ, Produzent und Unternehmer
 GoGo-no-coda, ein MP3 Encoder

Siehe auch: Goggo